Boura peut désigner :

Toponymie

Burkina Faso 
 Boura, une commune du département d'Arbollé dans la province du Passoré et la région Nord au Burkina Faso. 
 Boura, la commune et le chef-lieu du département de Boura dans la province du Sissili de la région du Centre-Ouest au Burkina Faso.
 Boura, une commune du département de Guiba dans la province du Zoundwéogo et la région Centre-Sud au Burkina Faso. 
 Boura, une localité du département de Malba dans la province du Poni et la région Centre-Ouest au Burkina Faso. 
 Boura, une commune du département et la commune urbaine de Tenkodogo dans la province du Boulgou et la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Boura, une commune du département de Yako dans la province du Passoré et la région Nord au Burkina Faso.

Cameroun 
 Boura I, un village du Cameroun dans la commune de Mbangassina
 Boura II, un village du Cameroun dans la commune de Mbangassina

Mali 
 Boura, une commune du cercle de Yorosso dans la région de Sikasso au Mali

Lien externe 

Homonymie de toponyme